Termin KCS ima više značenja.

 Dugolančana 3-oksoacil-KoA sintaza, enzim
 Čehoslovačka kruna